Јапан је учествовао на Светском првенству у атлетици на отвореном 2017. одржаном у Лондону од 4. до 13. августа шеснаести пут, односно учествовао је на свим првенствима до данас. Јапан је пријавио 46 учесника (33 мушкарца и 13 жена) који су се такмичили у 22 дисциплине (16 мушких и 6 женских).,

На овом првенству Јапан је по броју освојених медаља заузео 28. место са 3 освојене медаље (1 сребрна и 2 бронзе). Поред медаља, јапански такмичари су оборили 3 лична рекорда и остварили 2 најбоља национална резултат сезоне и 1 најбољи лични резултат сезоне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Јапан је са 5 учесника у финалу заузео 16. место са 25 бодова.

Учесници 

 Мушкарци:
 Абдул Хаким Сани Браун — 100 м, 200 м, 4х100 м
 Шухеј Тада — 100 м, 4х100 м
 Асука Кембриџ — 100 м, 4х100 м
 Шота Изукa — 200 м, 4х100 м
 Такајама Китагава — 400 м, 4х100 м
 Јуки Каваучи — Маратон
 Кентаро Накамото — Маратон
 Хирото Иноуе — Маратон
 Гента Масуно — 110 м препоне
 Шуња Такајама — 110 м препоне
 Хидеки Омуро — 110 м препоне
 Такатоши Абе — 400 м препоне
 Јусуке Ишида — 400 м препоне
 Хиронори Цуетаки — 3.000 м препреке
 Јошихиде Кирју — 4х100 м
 Кенџи Фуџимицу — 4х100 м
 Кентаро Сато — 4х400 м
 Јузо Канемару — 4х400 м
 Казуши Кимура — 4х400 м
 Косуке Хори — 4х400 м
 Исаму Фуџисава — Ходање 20 км
 Еики Такахаши — Ходање 20 км
 Јусуке Сузуки — Ходање 20 км
 Хироки Арај — Ходање 50 км
 Кај Кобајаши — Ходање 50 км
 Сатоши Маруо — Ходање 50 км
 Такаши Ето — Скок увис
 Хироки Огита — Скок мотком
 Сеито Јамамото — Скок мотком
 Рјома Јамамото — Троскок
 Рјохеј Арај — Бацање копља
 Акихико Накамура — Десетобој
 Кеисуке Уширо — Десетобој

 Жене:
 Рина Набешима — 5.000 м
 Ајуко Сузуки — 5.000 м, 10.000 м
 Мизуки Мацуда — 10.000 м
 Уехара Мијуки — 10.000 м
 Мао Кијота — Маратон
 Јука Андо — Маратон
 Риса Шигетомо — Маратон
 Ајако Кимура — 100 м препоне
 Хитоми Шимура — 100 м препоне
 Кумико Окада — Ходање 20 км
 Марина Саито — Бацање копља
 Јуки Ебихара — Бацање копља
 Риса Мијашита — Бацање копља

Освајачи медаља (3)

Сребро (1) 
 Хироки Арај — 50 км ходање

Бронза (2) 
 Шухеј Тада, Шота Изукa, Јошихиде Кирју,  Кенџи Фуџимицу, Асука Кембриџ* — 4х100 м
 Кај Кобајаши — 50 км ходање

Резултати

Мушкарци

Десетобој

Жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. 
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2017.
Јапан на Светском првенству у атлетици на отвореном